Leopoldensi – abitanti di Leopoldo de Bulhões
Leopoldensi – abitanti di São Leopoldo